Hillia kan syfta på:

 Hillia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Hillia (växter) – ett släkte av växter